Дамара може да се отнася за:

 Дамара (богиня) – езическа богиня на дома и семейното огнище;
 Дамара (народ) – народ в Намибия;
 Дамара (смола) – вид смола от някои тропически дървета.